McArthur Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 McArthur Lake, Ontario, sjö, 
 McArthur Lake, Saskatchewan,sjö, 
 McArthur Lake, Northwest Territories, sjö,